Edmore kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Edmore (Michigan)
Edmore (North Dakota)